

Toponymes
 Arpajon, commune française de l'Essonne.
 Arpajon-sur-Cère, commune française du Cantal.

Patronyme
La Famille d'Arpajon est une maison noble du Rouergue dont les origines remontent au .